

Persone
August Wilhelm Eduard Theodor Henschel (italianizzato in Guglielmo Teodoro Henschel), studioso prussiano di storia della medicina
Ismoa Georg (George) Henschel, (Breslavia, 1850  – Aviemore, 1934) – musicista britannico di origini prussiane
Milton George Henschel (1920-2003), predicatore statunitense e testimone di Geova
Georg Christian Karl Henschel (Giessen 1759 – Kassel 1835), industriale tedesco, fondatore della omonima azienda di famiglia, ereditata dai figli Johann Werner (1782-1850) e Karl Anton (1780-1861)

Altro 
Henschel (ted. Henschel und Sohn – anche Henschel Flugzeugwerke AG), azienda tedesca di meccanica: all'attività iniziale, nel settore degli armamenti, si aggiunse quella dei trasporti ferroviari e di aerei militari